11 МИР Ловеч (или 11 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Ловеч.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Ловеч, при 39,03 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Ловеч
Област Ловеч